Турецкая Суперлига 2020/2021 () — 63-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. В соревновании участвовал 21 клуб: 18 клубов из сезона розыгрыша 2019/20 (без выбываний), а также 3 клуба, повышенные по результатам игр в Первой Лиге 2019/20.

Чемпионский титул защищал «Истанбул Башакшехир». 

Чемпионом в 16-й раз в истории стал «Бешикташ» спустя 4 года после последнего чемпионства в сезоне 2016/17.

Изменения в таблице
Выбывшие клубы отсутствуют.
«Хатайспор» и «ББ Эрзурумспор» повышены в Суперлигу, заняв 1-е и 2-е места в турнирной таблице Первой Лиги 2019/20 соответственно. «Хатайспор» дебютировал в Суперлиге, в то время как «ББ Эрзурумспор» вернулся в неё спустя один сезон. «Фатих Карагюмрюк» занял 5-е место и вышел в Суперлигу по результатам плей-офф впервые за 36 лет.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021
Спорт в Турции в 2020 году
Спорт в Турции в 2021 году